Nalbari (district), een district van de Indiase staat Assam
 Nalbari (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Nalbari